Il doppio del torneo di tennis Pilzen Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Brett Dickinson e Glenn Wilson 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (Campioni)
Assente

 Branislav Galik /  Andras Lanyi (primo turno)
 Ola Kristiansson /  Sándor Noszály (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1994